Калпепер има више значења:
 Округ Калпепер (Вирџинија)
 Калпепер (Вирџинија)